Das Blut steht für:
 Das Blut (1922), deutscher Spielfilm von Paul Legband (1922)
 Das Blut (1989), portugiesischer Spielfilm von Pedro Costa (1989)
 Das Blut (Roman), Roman der Strain-Trilogie von Guillermo del Toro und Chuck Hogan

Siehe auch:
 Blut (Begriffsklärung)